Abu Hamza ist der Name folgender Personen:

 Abu Hamza al-Masri (* 1958), britischer islamischer Hassprediger
 Abu Hamza Rabi’a (1967–2005), ägyptischer Terrorist 
 Abu Hamza al-Muhadschir (um 1967–2010), ägyptischer Terrorist, siehe Abu Ayyub al-Masri
 Abu Hamza, eigentlich Pierre Vogel (* 1978), deutscher islamistischer Prediger